Сезон 1885/86 стал для футбольного клуба «Ньютон Хит (Ланкашир энд Йоркшир Рейлуэй)» третьим после начала участия в официальных футбольных турнирах.  В этом сезоне клуб стал обладателем первого трофея в своей истории, выиграв Кубок Манчестера.

В двух предыдущих сезонах клуб выступал в Кубке Ланкашира. В сезоне 1885/86 этот турнир был разделён на две части: Большой и Малый кубки Ланкашира. «Язычники» получили приглашение в Малый кубок, однако сочли участие в нём несоответствующим статусу клуба и отказались от участия в нём.

Кубок Манчестера и окрестностей 
В предыдущем сезоне «язычники» вышли в финал Кубка Манчестера, но проиграли в нём. В первом раунде Кубка сезоне 1885/86 «Ньютон Хит», как и прошлом сезоне, встретился с клубом «Экклз». Благодаря голам Готериджа и Уоткинса «Ньютон Хит» победил соперника со счётом 2:0 и вышел в следующий раунд. Во втором раунде со счётом 5:0 была повержена «Гортон Вилла», а в третьем был разгромлен «Торнем» со счётом 10:0.

В полуфинале «Ньютон Хит» противостоял клуб «Херст», действующий обладатель Кубка, победивший «язычников» в прошлогоднем финале. Матч прошёл на нейтральном поле в районе Солфорда. «Язычники» взяли реванш за прошлогоднее поражение, одержав победу со счётом 3:1. Забитыми мячами отметились Готеридж и дважды Уоткинс.

Как и в прошлом году, финальный матч прошёл на «Уолли Рейндж» в Манчестере. Соперником «Ньютон Хит» в финале стал футбольный клуб «Манчестер». В первом тайме «язычникам» помог сильный ветер и уклон поля, и к перерыву «Ньютон Хит» вёл в счёте благодаря голам Уоткинса и Сэма Блэка. Относительно гола Уоткинса было много споров: игроки «Манчестера» считали, что Уоткинс не только был в офсайде, но и забил гол рукой. Тем не менее, гол был засчитан. Во втором тайме Фаррингтон забил гол за «Манчестер», но этого оказалось недостаточно, и «Ньютон Хит» одержал победу со счётом 2:1, выиграв первый трофей в своей истории. В отличие от прошлого года, президент Футбольной ассоциации Манчестера и окрестностей мистер У. Колберт вручил золотые медали футболистам «Ньютон Хит» и серебряные — футболистам «Манчестера». Победный состав «Ньютон Хит» в финале: У. Проберт — вратарь, Сэм Блэк и Дж. Митчелл — защитники, Дж. Стэнтон (капитан), Э. Моран, К. Фултон — хавбеки, Дж. Уоткинс, Э. Лонгтон — правофланговые нападающие, Дж. Готеридж и Э. Дейвис — левофланговые нападающие, Дж. Эрп — центральный нападающий. Главным арбитром матча был Т. Маршалл из Футбольной ассоциации Дарвена.

Товарищеские матчи

Матчи резервного состава

Трансферы

Пришли в клуб

См. также 
 Список сезонов ФК «Манчестер Юнайтед»

Примечания 

1885-1886
Ньютон Хит